Тронконалес има више значења:

 Тронконалес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тронконалес (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику